1893/94 was het zesde seizoen van de Engelse voetbalcompetitie. Aston Villa werd voor het eerst landskampioen.

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

FA Cup
 Notts County 4 - 1 Bolton Wanderers

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1893/94